Чемпионат Украины по футболу 2003 года среди женских команд () — 12-ый Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 15 июля, а завершился 31 октября 2003 года. Чемпионом Украины стали представительницы Харькова — команда «Харьков-Кондиционер».

Участники 
В чемпионате в 2003 году принимали участие 7 команд.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 ФК «Дончанка» — архив

2003
Футбол на Украине в 2003 году
2003 год в женском футболе